Land der Bären steht für:
 Im Land der Bären, französischer 3D-Dokumentarfilm von Guillaume Vincent aus dem Jahr 2014
 Im Lande der Bären, US-amerikanischer Kurzfilm von James Algar aus dem Jahr 1953